Миге́ль То́ррес: 
 Торрес, Мигель (род. 1981) — американский боец ММА.
 Торрес, Мигель (род. 1986) — испанский футболист, защитник.